

Osoby 
 Malaspina – włoska rodzina arystokratyczna
 Alessandro Malaspina – włoski szlachcic, oficer hiszpańskiej marynarki wojennej, odkrywca
 Eduardo Malaspina – brazylijski biskup katolicki

Miejsca 
 Lodowiec Malaspina – lodowiec podgórski na południowym wybrzeżu Alaski